Туле́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південний захід від Парижа, 40 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1034 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2380,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Туленн на сайті французького Національного інституту географії
 Туленн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туленн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туленн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туленн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда